Yasmin è un nome femminile dalle origini persiane, il suo significato è: il fiore gelsomino.
Si può trovare anche in diverse forme come Yasmine,Jasmine,Jasmin ecc…

Antroponimi
 Yasmin – variante araba del nome Gelsomina

Cinema
Yasmin – film diretto da Kenneth Glenaan del 2004

Medicina
 Yasmin – pillola contraccettiva contenente drospirenone

Personaggi
Yasmin – bambola della serie Bratz